Rouffiac (Cantal)
Rouffiac (Charente)
Rouffiac (Charente-Maritime)
Rouffiac (Tarn)
ook:
Rouffiac-d'Aude, Aude 
Rouffiac-des-Corbières, Aude 
Rouffiac-Tolosan,  Haute-Garonne